Christianskirken er navnet på flere danske kirker, en færøsk og en dansk udlandskirke i Berlin
 Christianskirken (Sønderborg Kommune) – en kirke i Christians Sogn i Sønderborg Kommune
 Christianskirken (Århus Kommune) – en kirke i Christians Sogn i Århus Kommune
 Christianskirken (Fredericia) – en kirke i Christians Sogn i Fredericia Kommune
 Christianskirken (Lyngby-Taarbæk Kommune) – en kirke i Christians Sogn i Lyngby-Taarbæk Kommune
 Christianskirken (Klaksvík) – en kirke i Klaksvik på Færøerne
 Christianskirken (Berlin) – en dansk udlandskirke i Berlin i Tyskland

Se også Christians Kirke